El término axe se puede aplicar para:

Axe, marca de desodorantes y productos de higiene personal.
Método AXE, un método de determinar la geometría molecular con la teoría RPECV.
Axé, música de origen brasileño.
Axé Bahía, grupo de axé.
Axe, grupo estadounidense de rock de finales de los 70 y principios de los 80.